Чёрное озеро () — парк в Вахитовском районе Казани.

Расположение 
Парк «Чёрное озеро» расположен в центре Казани, в низине, вытянутой с запада на восток. В этой же низине, рядом с ним, находится парк «Университетский сад» («Ленинский садик»).

В плане Чёрноозёрный парк представляет собой прямоугольник, ограниченный левой и правой сторонами улицы Дзержинского на севере и юге соответственно; на западе — улицей Чернышевского, на востоке — улицей Лобачевского.

В западной части парка расположен пруд, который в зимний сезон переоборудуется в каток с оборудованным неподалеку пунктом проката коньков. В восточной части парка находится сад, главный вход в который проходит через Арку влюблённых.

Непосредственно у парка остановок общественного транспорта нет. Однако до него не трудно дойти пешком от автобусных остановок «Университет» («Ленинский садик») на улице Пушкина, «КАИ» и «Площадь Свободы» на улице Карла Маркса. Также к парку можно спуститься с Кремлёвской улицы.

История 
Парк получил своё название по озеру, долгое время существовавшему на этом месте. Озеро отличалось чистой водой и возможностью рыбной ловли.

В 1829 году берега озера отделали уступами, обложили дёрном и аллеи обсадили растительностью. В 1847 году парк обнесли чугунной решёткой.

Первый павильон с трактирным заведением был построен здесь в 1859 году купцом Белозеровым.

Со временем мелкий водоём заболотился и загрязнился, что сопровождалось неприятными запахами. Городскими властями было принято решение засыпать озеро, что делалось постепенно. В 1889 году оно было окончательно засыпано.

В 1890 году на месте «Чёрного озера», в окрестностях бывшей Николаевской площади, состоялась Всероссийская промышленная выставка. Оставшиеся после неё зелёные насаждения стали основой парка, названного Николаевским сквером (Ленинский садик, Университетский сад).

Известно, что в конце XIX века парк служил одним из основных мест гуляний казанцев, которых привлекала играющая по вечерам музыка. В парке находился ресторан Ожегова, павильоны фотографий Вяткиной. Летом функционировал фонтан, установленный в 1894 году, зимой на месте фонтана заливался каток.

Одно время парк пользовался дурной репутацией:Наше Чёрное озеро, помимо притона проституток, является ещё и ареной для деятельности карманщиков. Ресторан Ожегова выпускает довольно-таки порядочное количество опьяневших гостей, за которыми и охотятся воришки.Пройдитесь часов в 11 вечера по любой из тёмных аллей Чёрного озера, и вы непременно увидите немало прилично одетых субъектов, готовых от опьянения вздремнуть где ни попало, а то и вовсе спящих на скамейках или на земле под сенью густого кустарника. Как зорко ни следит полиция за тёмными аллеями этого сада, но карманщикам все-таки удаётся очистить карманы у подгулявших и опьяневших посетителей ресторана. Совсем недавно унтер-офицер Кузиков арестовал некоего Чашкина, который и занимался по ночам обшариванием карманов у заснувших посетителей Чёрного озера.

В 1925 году на катке парка «Чёрное озеро» начал культивироваться хоккей с мячом. Тем самым, начинается история казанского хоккейного клуба «Динамо».

В 1927 году парк «Чёрное озеро» был передан спортивному обществу «Динамо» (спортивно-массовому подразделению НКВД АТССР) на 12 лет на безвозмездной основе. По истечении этого срока все сооружения были переданы горкомхозу.

В 1930-е годы у выхода из парка к улице Лобачевского установили «Арку влюблённых» («Арку вздохов»), которая, по распространённому мнению, обладает уникальными акустическими свойствами.

В 1970-х годах в парке была построена уникальная детская игровая площадка в виде деревянной крепости. Была серьёзно повреждена пожаром и снесена в середине 1990-х годов.

Постановлением Кабинета Министров РТ № 626 от 10 ноября 2002 года городской сад «Чёрное озеро» был включён в государственный охранный реестр недвижимых памятников архитектуры и градостроительства республиканского значения.

Сильный ураган, прошедший в 2007 году, повалил несколько деревьев в парке. На их месте разбили клумбы.

В 2010 году ГУП «Татинвестгражданпроект» разработало Концепцию развития парка «Чёрное озеро» со строительством подземной автостоянки на 2000 мест.

Информация о том, что на месте парка планируется строительство автостоянки вызвала в начале 2011 года широкое общественное возмущение. В апреле-мае 2011 года горожанами были организованы пикеты против строительства паркинга на месте парка.

Современное состояние 

«Чёрное озеро» является популярным местом отдыха горожан. Близость крупных учебных заведений (Казанского федерального университета, Казанского национального исследовательского технического университета имени А. Н. Туполева) привлекает в парк молодёжь.

В парке «Чёрное озеро» регулярно проводятся различные мероприятия. Среди них — ежегодные празднования Масленицы и Сабантуя, Дня города и разнообразные детские праздники. Во время проведения мероприятий работают игровые площадки и выставки.

В парке находятся качели, горки, большое количество скамеек, и одноимённое кафе. Установленные в парке репродукторы иногда транслируют программы радио.

На пруду парка в летнее время также проводятся соревнования судомоделистов.

Интересные факты 
 После того как на улицу Черноозёрская Правая (ныне — улица Дзержинского) переехало областное управление НКВД, словосочетание «Чёрное озеро» стало ассоциироваться у горожан не только с расположенными здесь садом и парком отдыха, но и с комплексом всех управлений спецслужб и правоохранительных органов и находившемся в нём внутренней тюрьмой. Словосочетание «Чёрное озеро» для казанцев приобрело тот же смысл, что и «Лубянка» для москвичей. Поскольку в советское время здесь располагалось главное здание отделения КГБ в Татарской АССР, а ныне учреждения МВД по Республике Татарстан, у казанцев существует шутка о том, что за нарушение закона можно и «на Чёрное озеро попасть».

Примечания

Ссылки 
  // Inkazan.Ru Жизнь Казани в фотографиях. — 2010. — 8 февраля.
 Ирина Гладштейн. Знаменитое «Чёрное озеро» // Казанские истории. — 2010. — 17 апреля.

Сады и парки Казани